Villa Colonna – villa di Pistoia
 Villa Colonna – villa di Roma
 Villa Colonna Bandini – villa di Napoli
 Villa Colonna di Belpoggio – villa di Marino
 Villa Colonna di Bevilacqua – villa di Marino